Onze-Juin, XI-Juin ou 11-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

11 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 

 Bataille du Mesnil-Patry dans le Calvados, par laquelle les Queen's Own Rifles of Canada, appuyés par le  blindé du Canada (1st Hussars) tentent en vain de prendre la ville.  
 Un détachement de la Sipo-SD (communément appelée Gestapo) de Périgueux, renforcé par un peloton de la Brigade nord-africaine de la bande Bonny-Lafont, fusille 52 personnes de Sourzac et Mussidan, en Dordogne en représailles à une attaque d'un train blindé par la Résistance.
 Combats meurtriers entre maquisards et Allemands près de Dun-le-Poëlier dans l'Indre.
 Autres lieux : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère

Références et localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Références

Localisations 
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
11